Bickell est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :

En science et littérature 
 Gustav Bickell (1838-1906), orientaliste allemand
 Karl Bickel (1882-1982), journaliste américain
 Susanne Bickel (1960-), égyptologue suisse
 Wolf Bickel (1942-), astronome allemand

En sport 
 Alfred "Fredel" Bickel (1918-1999), joueur suisse de football
 Bryan Bickell (1986-), joueur canadien de hockey sur glace
 Thomas Bickel (1963-), joueur suisse de football